Аллилу́йя (от  халелу Йах — «восхвали́те Йах (Яхве, Иегову)»; ; ) — многозначный термин. Основное значение — призыв ведущего молитву к восхвалению Бога, обращённый к общине.

Также может иметь другие значенияː

На русском языке

Музыка 
 Аллилуйя — жанр григорианского хорала.
 Аллилуйя — фрагмент оратории Генделя «Мессия»
 Аллилуйя — музыкальная тема рок-оперы «Юнона и Авось».
 Аллилуия — альбом Вячеслава Бутусова и группы «Орден Славы».
 Аллилуйя — альбом группы Би-2.

Кино 
 Аллилуйя — фильм 1929 года, снятый Кингом Видором.
 Аллилуйя — бельгийско-французская драма 2014 года.

На других языках

Классическая музыка 
 Alleluja — музыкальная композиция Дитриха Букстехуде
 Hallelujah — музыкальная композиция Антонио Розетти
 Hallelujah — музыкальная композиция Джакомо Мейербер
 Halleluja, Op. 70 No. 6 — музыкальная композиция Марко Энрико Босси

Популярная музыка 
 Hallelujah — песня, написанная английскими композиторами Роджером Гринвеем (Roger Greenaway) и Роджером Куком (Roger Cook), ставшая популярной в исполнении группы Deep Purple
 Hallelujah — песня группы Panic! At the Disco из альбома Death of a Bachelor.
 Hallelujah — песня Леонарда Коэна из альбома Various Positions.
 Hallelujah — песня Гали Атари и группы Milk and Honey, выигравшая конкурс песни Евровидение 1979.
 Hallelujah — песня группы Paramore из альбома Riot!.
 Hallelujah — альбом группы Canned Heat.
 Hallelujah — мини-альбом группы Happy Mondays.
 Hallelujah — песня Сьюзан Бойл из альбома The Gift.
 Hallelujah — песня Александры Бёрк из альбома Overcome.
 Hallelujah — песня группы Axel Rudi Pell из альбома The Ballads IV.

См. также 
 Аллилуиарий — часть литургии, состоящая в неоднократном пении Аллилуйя
 Аллилуев, Аллилуева — русская фамилия
 Галель